«Коммерса́нтъ Украи́на» — русскоязычная украинская ежедневная деловая общественно-политическая газета формата В3+ (350 × 580 мм). Выпускалась в 2005—2014 гг. издательским домом «Коммерсантъ-Украина» с периодичностью пять раз в неделю (с понедельника по пятницу), тираж 13 300 — 15 000 экземпляров.

Пятничный номер киевского тиража выходил с цветным приложением о досуге «Коммерсантъ-Weekend». Более 20 раз в году газета выходила с тематическими приложениями «Авто», «Финансы», «Стиль».

История 
Пилотный номер издания вышел 31 мая 2005 года, а первый — 18 июля.

В 2010 году, согласно исследованиям компании «TNS Украина», «Коммерсантъ» лидировал в рейтинге деловых изданий Украины. В «Яндекс. Каталоге» «Коммерсантъ» занимает третье место среди всех украинских СМИ. В то же время в июне 2010 года главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в интервью «Украинской правде» таким образом отзывался об издании: «Он сейчас очень провинциален. Многое на слухах, а потом, когда это не подтверждается, то как бы этого и не было. Если я и читаю его, то с чувством внутреннего сопротивления. В отличие от российского „Коммерсанта“, к которому у меня тоже появились претензии в том же направлении, украинский „Коммерсант“ — это не моя газета. Я не понимаю по „Коммерсанту“, что происходит на Украине».

Закрытие издания 

13 марта 2014 года гендиректор издательского дом Коммерсантъ Павел Филенков на фоне украинского политического кризиса объявил о решении приостановить издание газеты Коммерсантъ Украина до того момента, пока ситуация не стабилизируется, хотя не исключил его последующего возобновления. Он отметил, что в последнее время газета стала терять рекламодателей, а денег оставалось лишь на выплаты зарплат сотрудникам. По мнению Дмитрия Солопова, в прошлом бывшего генеральным редактором Коммерсантъ ФМ, помимо экономических причин закрытия газеты были и политические; некоторые украинские издания сообщили о том, что непосредственным поводом для закрытия газеты стало требование из Москвы заменить материал на первой полосе об угрозе вторжения вооружённых сил РФ на Украину в номере за 12 марта на российский о формате перехода собственности Украины и украинцев к РФ в Крыму. Украинская редакция сначала поставила русский текст, а потом решила этого не делать и не выпускать номер вообще, после чего на следующее утро было объявлено о прекращении издания газеты . Спустя год эту версию подтвердил бывший редактор отдела экономики и финансов Вячеслав Садовничий, а Валерий Калныш опубликовал весь последний выпуск вместе с так и не вышедшим первополосным материалом. Журналистами издания «Коммерсантъ-Украина» был основан информационно-аналитический портал «Апостроф».

Главные редакторы 

 Андрей Васильев (с 2005 по 2006 год)
 Андрей Гоголев (с 2006 по 2012 год)
 Валерий Калныш (с сентября 2012 года)

Примечания

Ссылки 

 
 

Газеты Украины на русском языке
Интернет-СМИ Украины